Bobby Graham (1909-1963) – atleta britannico
 Bobby Graham (1940-2009) – musicista inglese
 Bobby Graham (1944) – calciatore scozzese